

Малаховка — селище міського типу, Люберецький міський округ, Московська область
 Малаховка — село, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область